Ambostracon är ett släkte av kräftdjur. Ambostracon ingår i familjen Hemicytheridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Ambostracon